Nicht kan betrekking hebben op:
Nicht, de vrouwelijke variant van neef
Nicht, scheldnaam voor een mannelijk homoseksueel persoon